El Portal del Bisbe és l'únic que s'ha conservat dels quatre que s'obrien a la muralla romana de Bàrcino. Està situat al començament del carrer del Bisbe (l'antic decumanus romà), al límit amb la plaça Nova, al barri Gòtic de Barcelona.

Davant el portal, l'antiga Porta Praetoria, hi confluïen els dos aqüeductes que duien l'aigua a la ciutat, dels quals encara se'n conserva l'arrencada d'un, obra d'una reconstrucció del 1958, adossada a la torre de l'esquerra. Durant segles va ser punt de trobada de camins i, més endavant, de vies importants.

Era un portal amb tres passos, un de central per als carros més gran i dos de laterals més petits per als vianants, i actualment només se'n conserven les dues torres de planta circular que la flanquejaven. La de la dreta està adossada al Palau del Bisbe, i d'aquí li ve el nom popular de «Portal del Bisbe». Estava unida amb un arc fins al 1823 amb la torre de l'esquerra, incorporada a la Casa de l'Ardiaca en època medieval, on hi ha una fornícula amb una imatge de sant Roc del , per tal que el sant intercedís perquè la pesta no entrés a la ciutat, i una arcada reconstruïda de l'aqüeducte romà. Als peus d'aquesta torre, a la plaça Nova, hi ha col·locada l'escultura Barcino de Joan Brossa, que s'hi va instal·lar l'any 1994 i marca el límit nominal entre la plaça Nova i l'avinguda de la Catedral, que en aquest tram es confonen, ja que no hi ha cap mena de separació física entre l'una i l'altra.

Bibliografia 
 Barral i Altet, Xavier (dir.): Guia del Patrimoni Monumental i Artístic de Catalunya, vol. 1. Barcelona: Pòrtic / ECSA, 2000, pàg. 76. .

Enllaços externs 
 Porta de la muralla romana, dins Pobles de Catalunya

Arquitectura romana a Catalunya
Monuments històrics del Barri Gòtic
Bàrcino
Portes de Catalunya
Edificis del barri de la Catedral